Ло́уренс Фрэ́нсис «Ла́рри» О’Бра́йен мла́дший (; 7 июля 1917 — 28 сентября 1990) — один из ведущих политических деятелей Демократической партии. Во время президентства Линдона Джонсона служил Генеральным почтмейстером США.

С 1975 по 1984 год работал комиссаром Национальной баскетбольной ассоциации.

О’Брайен, сын ирландских эмигрантов, родился в г. Спрингфилде (штат Массачусетс). Когда О’Брайен не занимался политикой, он управлял финансами семьи и занимался общественной деятельностью.

Политика 
Начало политической деятельности у О’Брайена началось еще в возрасте 11 лет, когда его отец, лидер местной ячейки Демократической партии, нанимал его в качестве волонтера во время Президентских выборов в США 1928 года. О’Брайен стал яростным демократом еще, будучи студентом Спрингфилдского отделения Северо-Восточного университета, известного как Western New England College School of Law.

В 1946, 1948 и 1950 годах его назначали руководителем предвыборной кампании его друга Фостера Фурколо () в палату представителей США.

В 1952 году он был назначен Джоном Ф. Кеннеди руководителем в Массачусетсе его впоследствии успешной избирательной кампании в Сенат США. В 1958 году он вновь управлял в Массачусетсе избирательной кампанией. В избирательной кампании О’Брайен активно использовал волонтеров.

В 1959 году О’Брайен был одним из основателей президентской кампании 1950 года сенатора Кеннеди.

В 1960 году О’Брайен был назначен общенациональным руководителем президентской кампании Кеннеди.

Комиссар НБА 

О’Брайен был назначен комиссаром Национальной баскетбольной ассоциацией в 1975 году. Под его руководством произошло слияние Американской баскетбольной ассоциации в НБА. Он разорвал соглашение с общенациональным каналом CBS Television. Под его руководством посещаемость матчей значительно выросла. В 1984 году О’Брайен ушел в отставку. В этом же году Трофей Финала НБА (англ. NBA Finals Trophy) была переименована в Кубок Ларри О’Брайена (англ. Larry O’Brien Trophy) в знак уважения к его заслугам.

О’Брайен был введен в Зал славы баскетбола, расположенный в его родном городе Спрингфилд, Массачусетс.

Важные события в НБА 
 Расширение чемпионата с 18 до 23 команд.
 Согласование самого дорого телевизионного контракта (1982).
 Перевод НБА на кабельные телеканалы (ESPN и USA Network) в 1982 году.
 Согласование двух ключевых коллективных договоров (1976, 1983).
 Усовершенствование драфта (1976).
 Согласование слияния ABA-NBA по которому «Денвер Наггетс», «Сан-Антонио Спёрс», «Индиана Пэйсерс», и «Нью-Джерси Нетс» вступили, «Кентукки Колонелс» и «Спиритс оф Сент-Луис» были проданы, а «Вирджиния Сквайерс» расформирована.
 Введение потолка зарплат (1983).
 Урегулирование иска Оскара Робертсона в 1976 году и создание справедливой и равноправной системы свободного агентства для ветеранов.
 Ежегодная посещаемость матчей НБА превысила 10 млн человек.
 Посещаемость удвоились, а телевизионные сборы утроились во время его руководства.
 Учреждение стипендиальной программы НБА для учащихся колледжей.
 Введение строгого антидопингового соглашения с Ассоциацией игроков НБА (1983).
 Введение трехочковых бросков (1979).

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте Зала славы баскетбола
 Encyclopædia Britannica: Lawrence O’Brien 
 Oral History Interviews with Lawrence O’Brien, from the Lyndon Baines Johnson Library
 John F. Kennedy Library and Museum: Lawrence O’Brien 
 University of Virginia Miller Center of Public Affairs: Lawrence O’Brien 
 

Выпускники Соборной средней школы (Спрингфилд, Массачусетс)
Выпускники Северо-Восточного университета
Выпускники Западного университета Новой Англии
Члены Зала славы баскетбола
Генеральные почтмейстеры США
Национальная баскетбольная ассоциация
Кабинет Линдона Джонсона
Члены Демократической партии США
Умершие от рака
Председатели Демократического национального комитета